Schlup ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schlup (1936–1996), Schweizer Offizier und Chef des Nachrichtendienstes
 Jürg Schlup (* 1955), Schweizer Arzt und Verbandsfunktionär
 Max Schlup (1917–2013), Schweizer Architekt
 Robert Schlup (* 1975?), tschechischer Skispringer

Schlup steht außerdem für:
 Uhrwerkfabrik Schlup & Co., siehe Rado (Uhrenmarke) #Firmengeschichte

Siehe auch:
 Schluep
 Schlupp